Бруклін-Гайтс — історичний район Нью-Йорка;
 Бруклін-Гайтс — район Лос-Анджелеса;
 Бруклін-Гайтс — селище, штат Міссурі
 Бруклін-Гайтс — селище, штат Огайо